

Illinois 
Municipi de Wayne, comtat de DuPage, Illinois

Indiana 
 Municipi de Wayne, comtat d'Allen, Indiana
 Municipi de Wayne, Comtat de Bartholomew, Indiana
 Municipi de Wayne, Comtat de Fulton, Indiana
 Municipi de Wayne, comtat de Hamilton, Indiana
 Municipi de Wayne, Comtat de Henry, Indiana
 Municipi de Wayne, Comtat de Huntington, Indiana
 Municipi de Wayne, comtat de Jay, Indiana
 Municipi de Wayne, comtat de Kosciusko, Indiana
 Municipi de Wayne, Comtat de Marion, Indiana
 Districte escolar metropolità del municipi de Wayne
 Municipi de Wayne, comtat de Montgomery, Indiana
 Municipi de Wayne, Comtat de Noble, Indiana
 Municipi de Wayne, comtat d'Owen, Indiana
 Municipi de Wayne, comtat de Randolph, Indiana
 Municipi de Wayne, comtat de Starke, Indiana
 Municipi de Wayne, comtat de Tippecanoe, Indiana
 Municipi de Wayne, comtat de Wayne, Indiana

Iowa 
 Municipi de Wayne, Comtat de Henry, Iowa
 Municipi de Wayne, comtat de Jones, Iowa
 Municipi de Wayne, comtat de Mitchell, Iowa
 Municipi de Wayne, comtat de Monroe, Iowa

Kansas 
 Municipi de Wayne, comtat de Doniphan, Kansas
 Municipi de Wayne, comtat d'Edwards, Kansas

Michigan 
Municipi de Wayne, comtat de Cass, Michigan

Missouri 
 Municipi de Wayne, comtat de Bollinger, Missouri
 Municipi de Wayne, comtat de Buchanan, Missouri

Nebraska 
Municipi de Wayne, Comtat de Custer, Nebraska

Nova Jersey 
Municipi de Wayne, comtat de Passaic, Nova Jersey

Dakota del Nord 
Municipi de Wayne, Comtat de Bottineau, Dakota del Nord

Ohio 
 Municipi de Wayne, comtat d'Adams, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat d'Ashtabula, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat d'Auglaize, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Belmont, Ohio
 Municipi de Wayne, Comtat de Butler, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Champaign, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Clermont, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Clinton, Ohio
 Municipi de Wayne, Comtat de Columbiana, Ohio
 Municipi de Wayne, Comtat de Darke, Ohio
 Municipi de Wayne, Comtat de Fayette, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Jefferson, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Knox, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Mercer, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Monroe, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Montgomery, Ohio, desaparegut
 Municipi de Wayne, comtat de Muskingum, Ohio
 Municipi de Wayne, Comtat de Noble, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Pickaway, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Tuscarawas, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Warren, Ohio
 Municipi de Wayne, comtat de Wayne, Ohio
 Huber Heights, Ohio, abans Wayne Township

Pennsilvània 
 Municipi de Wayne, comtat d'Armstrong, Pennsilvània
 Municipi de Wayne, Comtat de Clinton, Pennsilvània
 Municipi de Wayne, comtat de Crawford, Pennsilvània
 Municipi de Wayne, Comtat de Dauphin, Pennsilvània
 Municipi de Wayne, comtat d'Erie, Pennsilvània
 Municipi de Wayne, comtat de Greene, Pennsilvània
 Municipi de Wayne, Comtat de Lawrence, Pennsilvània
 Municipi de Wayne, comtat de Mifflin, Pennsilvània
 Municipi de Wayne, comtat de Schuylkill, Pennsilvània

Dakota del Sud 
 Municipi de Wayne, comtat de Hanson, Dakota del Sud, al comtat de Hanson, Dakota del Sud
 Municipi de Wayne, comtat de Lake, Dakota del Sud, al comtat de Lake, Dakota del Sud
 Municipi de Wayne, comtat de Minnehaha, Dakota del Sud, al comtat de Minnehaha, Dakota del Sud